«Лондон-Сити» (, ) — аэропорт с одной полосой, предназначенной для использования самолётов с коротким взлётом и посадкой, обслуживающий преимущественно деловые районы Лондона. Расположен в районе Доклендс, Ньюэм в Восточном Лондоне, Англия, и был построен компанией Mowlem в 1986—1987 годах. «Лондон-Сити» — пятый по размеру международный аэропорт Лондона после «Хитроу», «Гатвика», «Станстеда» и «Лутона».

Аэропорт имеет лицензию №P728, которая позволяет перевозки пассажиров и обучение пилотированию самолёта для самолётов, для которых возможен заход на посадку под углом 5,5° или более крутым.

Существует план развития аэропорта до 2030 года. План предусматривает поэтапное расширение аэропорта до максимальной пропускной способности 8 млн пассажиров в год без строительства второй взлётно-посадочной полосы или расширения существующих границ аэропорта.

История аэропорта

Идея и строительство 
Идея строительства аэропорта была предложена в 1981 Реджем Вардом, руководителем только созданной тогда компании «Лондон Доклендс девелопмент корпорейшн» (LDDC) с целью развития района Доклендс. После переговоров с Филипом Беком (руководителем Mowlem, одной из крупнейших строительных компаний Великобритании), строительство аэропорта стало реальностью. В ноябре этого же года Mowlem и Brymon Airways представили в LDDC план аэропорта с взлётно-посадочной полосой и выходом в город.

27 июня 1982 года пилот «Браймона» Гарри Ли приземлился в Докленде на de Havilland Canada Dash 7, продемонстрировав пригодность строительства аэропорта с взлётно-посадочной полосой короткого взлёта и посадки. Годом позже LDDC опубликовала результаты опроса общественного мнения жителей района, который показал, что большинство опрошенных высказалось в пользу строительства аэропорта, и «Моулем» начал работы по заявке на проектирование объекта.

63 дня продолжалось составление проектной заявки, начавшееся 6 июня 1983 года. К середине следующего года Министерство транспорта сообщило, что склонно согласовать заявление, но затребовало дополнительные документы. В конечном счёте, разрешение было получено только в начале 1986 года.

Строительство началось вскоре после получения разрешения, 29 мая 1986 года принц Чарльз заложил первый камень в фундамент терминала. Первый самолёт приземлился 31 мая 1987 года, первый коммерческий рейс совершён в том же году, 26 октября. Елизавета II официально открыла «Лондон-Сити» в ноябре того же самого года.

Размещение коммерческого аэропорта в переполненном воздушном пространстве стало вызовом для Национальной службы воздушного движения (NATS), которая учредила специальный орган «Тэймз рэйдар» для обеспечения контроля за воздушным трафиком.

Развитие аэропорта 

В 1988 году, первый полный год работы, аэропорт обслужил 134 000 пассажиров. Самые ранние регулярные рейсы связывали Лондон с Парижем, Амстердамом и Роттердамом. Со взлетно-посадочной полосой длиной всего 1080 и глиссадой 7,5° аэропорт мог принимать весьма ограниченное число типов самолётов, преимущественно Dash 7 и Dornier Do 228. В 1989 руководство аэропорта представило заявку на проектирование увеличения длины взлетно-посадочной полосы, чтобы аэропорт мог принимать большее количество типов самолётов.

В 1990 году аэропорт обслужил 230 000 пассажиров, но показатели сильно упали особенно после войны в Персидском заливе и не возвращались до 1993 года, в котором было перевезено 245 000 пассажиров. К этому времени было произведено расширение взлетно-посадочной полосы, и она открылась 5 марта 1992 года. Глиссада была уменьшена до 5,5°, что было всё ещё довольно высоко для европейского аэропорта, но достаточно, чтобы принимать широкий спектр типов самолётов, включая BAe 146.

В 1995 году количество перевезенных пассажиров достигло полмиллиона, и Mowlem продала аэропорт ирландскому бизнесмену Дермоту Десмонду. Через пять лет количество перевезенных пассажиров достигло 1 580 000, при этом совершалось 52 000 рейсов в год. В 2002 году открылся новый кейтеринг для корпоративной авиации, а также дополнительные стоянки самолётов в западном конце перрона. В 2003 году появилось место для ожидания взлёта в восточном конце взлетно-посадочной полосы, которое дало возможность самолётам, ожидающим взлёта, находиться там во время посадки другого самолёта.

В 2006 году услугами аэропорта воспользовались 2,3 млн пассажиров. 2 декабря 2006 года открылась станция лёгкого метро, соединившая аэропорт с Кэнэри-Уорф и Лондонским Сити. 30 ноября 2006 года аэропорт был продан консорциуму, в который вошли AIG, GE Capital и Credit Suisse.

Аэропорт сегодня

Работа аэропорта 
На аэропорт наложены строгие ограничения на уровень шумового воздействия от самолётов. С учётом физических параметров взлётно-посадочной полосы и крутой глиссады типы самолётов, которые может принимать Лондон-Сити, ограничены.

Среднемагистральные самолёты, принимаемые «Лондон-Сити», включают типы: ATR 42, DHC Dash 8, BAe-146 Whisperjet, Dornier Do 328, Embraer ERJ 145, Embraer E-Jet  Saab 2000  A318 и Saab 2000. Кроме того, в 2006 прошла успешная проверка на возможность приёма Airbus A318 (в настоящее время British Airways выполняет на бизнес-варианте этой модели с увеличенной дальностью рейсы из Лондон-Сити в Нью-Йорк).

Корпоративные самолёты, такие как Beechcraft Super King Air, Cessna 500, Hawker 400, Hawker 800, и варианты Dassault Falcon являются обычными гостями в аэропорту. По экологическим причинам запрещено обслуживание вертолётов.

Аэропорт открыт для полётов с 05:30 до 21:00 с понедельника по пятницу, с 05:30 до 11:30 в субботу и с 11:30 по 21:00 в воскресенье. Закрытие аэропорта на 24 часа между 11:30 субботы и 11:30 воскресенья необходимо для того, чтобы местные жители отдыхали от шума, производимого самолётами.

Аэропорт ограничен заполненными водой доками «Роял Альберт» и «Кинг Георг V» с севера и юга соответственно, что означает отсутствие крытых ангаров для обслуживания самолётов.

Терминал 
Лондон-Сити является самым маленьким из лондонских международных аэропортов. Это, однако, удобно для тех, кто пользуется аэропортом, в нём встречаются многие бизнесмены, следующие в деловые районы Лондона, также аэропортом пользуются туристы выходного дня. В терминале есть 26 стоек регистрации и дополнительные пять киосков самообслуживания для пассажиров «British Airways», «Air France», «Lufthansa» и «Scandinavian Airlines System». В аэропорту имеется пятнадцать выходов на посадку.

Авиакомпании 
Следующие компании пользуются услугами аэропорта Лондон-Сити:
 Air France
 CityJet
 Austrian Airlines
 Austrian Arrows
 British Airways
 BA CityFlyer
 EuroManx
 KLM
 KLM Cityhopper
 Lufthansa
 Augsburg Airways
 Contact Air
 Eurowings
 Lufthansa CityLine
 Luxair
 Scandinavian Airlines
 Transwede Airways
 Swiss International Air Lines
 Swiss European Air Lines

Транспорт 

Лондон-Сити связан с новым финансовым районом Лондона в Кэнэри-Уорф и традиционным финансовым районом Лондонский Сити линией лёгкого метро Docklands Light Railway с пересадками на лондонский метрополитен на разных станциях. Станция лёгкого метро  расположена непосредственно рядом со зданием терминала.

Аэропорт обслуживается автобусами маршрутов 473 и 474, идущими в Восточный Лондон, ранее существовала сеть местных автобусных маршрутов, но она была ликвидирована после ввода в эксплуатацию станции лёгкого метро. Рядом с аэропортом также находятся кратко- и долговременные автостоянки, недалеко от входа в терминал находится стоянка такси.

Статистика

Будущее аэропорта

Генеральный план развития аэропорта 

В ответ на выпущенный британским правительством справочный документ «Будущее авиационного транспорта» (The Future of Air Transport), оператор аэропорта подготовил мастер-план развития аэропорта до 2030 года. План прошёл общественные обсуждения весной 2006 года и был переиздан с учётом результатов этих обсуждений и консультаций. Мастер-план учитывает постепенное развитие аэропорта, в результате чего аэропорт должен будет обслуживать 8 млн пассажиров в год к 2030 году. Он не предполагает строительства второй взлётно-посадочной полосы или расширения границ аэропорта.

Первый этап развития должен завершиться к 2015 году. Он включает продолжение строительства перрона в восточную часть и пирс с южной стороны, для того чтобы создать доступ пассажирам на новые стоянки самолётов. Здание терминала расширяется с учётом использования участка земли между существующим терминалом и железнодорожной станцией. Расширяются мощности по обслуживанию корпоративной авиации, переносится пожарное депо.

Этапы 2 и 3 должны пройти с 2015 по 2030 годы. Увеличится количество стоянок самолётов на восток от терминала, будут построены дополнительные рулёжные дорожки. Для этих мероприятий будет использована территория в доке «Кинг Георг V», сегодня заполненная водой. Топливозаправочное оборудование будет перенесено в восточную часть аэропорта. На месте существующей автостоянки будет построен многоэтажный паркинг. Будут расширены и мощности, обслуживающие корпоративную авиацию. В итоге существующий терминал будет полностью перестроен.

В соответствии с планом этапа 1 в августе 2007 года аэропорт Лондон-Сити подал заявку в администрацию Ньюхэма. В случае её удовлетворения аэропорт сможет увеличить число обслуживаемых рейсов к 2010 году с 80 000 до 120 000 в год.

Примечания

Ссылки 

 London City Airport Official Website
 London City Airport Consultative Committee
 London City Airport Unofficial Website

Аэропорты Лондона